IPAM steht als Abkürzung für:

 IP Address Management
 Integrative Protected Area Management
 Institute of Public Administration and Management, siehe University of Sierra Leone
 Institute for Pure and Applied Mathematics der University of California

Abkürzung